Naselja u BiH:
 Podgaj (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica
 Podgaj (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica
 Podgaj (Tomislavgrad, BiH), naselje u općini Tomislavgrad